Wacht steht für:
 Wache (Tätigkeit der Bewachung) oder Wachdienst für Orte oder Objekte
 Wachposten oder eine bewachende Einrichtung
 Wacht (Stadtbezirk), seit dem Mittelalter ein Begriff zur Aufteilung einer größeren Stadt in Stadtbezirke, die sog. Wachten

Personen:
 Manfred Wacht (* 1952), deutscher Klassischer Philologe

Schiffe:
 SMS Wacht, Typschiff der Wacht-Klasse der deutschen Kaiserlichen Marine
 ein Versorgungsschiff der Reichsmarine, siehe Raule (Schiff, 1919)

Orte:
 der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Bdín

Zahlreiche Flurnamen in der Schweiz:

 in
 Bönigen, BE
 Reinach BL

 Gebiet bei
 Bettlach SO

 Hügel in
 Madiswil, BE

 Lokalname bei
 Lostorf, SO
 Meiringen, BE
 Egliswil AG
 Eggiwil, BE
 Guttannen, BE

 Orts-/Quartierteile & *Strassennamen in Gemeinden
 Grellingen BL
 Oberthal BE
 Buttisholz* LU
 Rüti ZH*
 Grosshöchstetten* BE

In der Form Auf der Wacht:

 Quartierteil & Strassenname in
 Oberwil BL
 Kaiseraugst AG

Siehe auch:
 Wachten
 Die Wacht am Rhein
 Aussenwacht, eine Art von Weiler in der Schweiz
 Wachtberg (Orte und Berge)
 Wachtstein